Ci sono due manifestazioni folkloristiche in provincia di Ancona che portano questo nome:
La Festa del Covo di Campocavallo, frazione del comune di Osimo;
La Festa del Covo di Candia, frazione del comune di Ancona.